Bobrowniki – wieś na Białorusi, w rejonie grodzieńskim
 Bobrowniki – wieś na Ukrainie, w rejonie monasterzyskim

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 17, w tym 14 podstawowych
 Bobrowniki – część miasta Szczytna
 Bobrowniki – część miasta Tarnowskie Góry
 Województwo kujawsko-pomorskie
 Bobrowniki – wieś w pow. lipnowskim, w gminie Bobrowniki
 Województwo lubelskie
 Bobrowniki – wieś w pow. ryckim, w gminie Ryki
 Województwo lubuskie
 Bobrowniki – wieś w pow. nowosolskim, w gminie Otyń
 Województwo łódzkie
 Bobrowniki – wieś w pow. łowickim, w gminie Nieborów
 Bobrowniki – wieś w pow. pajęczańskim, w gminie Działoszyn
 Bobrowniki – wieś w pow. sieradzkim, w gminie Sieradz
 Województwo mazowieckie
 Bobrowniki – wieś w pow. kozienickim, w gminie Głowaczów
 Województwo podlaskie
 Bobrowniki – wieś w pow. białostockim, w gminie Gródek
 Bobrowniki – wieś w pow. sokólskim, w gminie Sokółka
 Województwo pomorskie
 Bobrowniki – wieś w pow. słupskim, w gminie Damnica
 Województwo śląskie
 Bobrowniki – wieś w pow. będzińskim, w gminie Bobrowniki
 Województwo świętokrzyskie
 Bobrowniki – wieś w pow. włoszczowskim, w gminie Kluczewsko
 Województwo wielkopolskie
 Bobrowniki – wieś w pow. ostrzeszowskim, w gminie Grabów nad Prosną
 Bobrowniki – część wsi Rudnicze w pow. wągrowieckim, w gminie Wągrowiec
 Województwo zachodniopomorskie
 Bobrowniki – wieś w pow. stargardzkim, w gminie Chociwel

Inne 
 Bobrowniki – gmina wiejska w Zagłębiu Dąbrowskim, w województwie śląskim, w powiecie będzińskim
 Bobrowniki – gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie lipnowskim
 Bobrowniki – przystanek kolejowy w Bobrownikach, w województwie łódzkim
 Bobrowniki – zlikwidowany przystanek osobowy w Bobrowniku, w gminie Lidzbark Warmiński, w powiecie lidzbarskim w województwie warmińsko-mazurskim

Zobacz też 
 Bobrowniki Małe
 Bobrowniki Wielkie
 Gmina Bobrowniki
 Gmina Bobrowniki nad Radomką
 Bobrowniki Śląskie-Piekary Rudne

Nazwy miejscowości w Polsce